Fortuna, keresztnév
 Fortuna, a szerencse és a véletlen istennője a római mitológiában
Földrajz
 Fortuna, község Spanyolországban, Murciában
Művészet
 Fortuna (1958) zsidó származású brazíliai énekesnő
 Fortuna (1966) Menahem Golan filmje
 Fortuna (2013) mexikói teleregény
Sport
 Fortuna Düsseldorf, német labdarúgócsapat
 Fortuna Köln, német labdarúgócsapat
 Fortuna Sittard, holland labdarúgócsapat
 Pécsi Fortuna, magyar női labdarúgócsapat